Diplorhynchus är ett släkte av svampar. Diplorhynchus ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Diplorhynchus